Boekhout localité dans la province belge de Limbourg
Boekhout patronyme
 nom de famille notamment porté par:
 Louis Boekhout (1919-2012) artiste peintre néerlandais canadien

Boekhoute localité dans la province belge de Flandre-Orientale
 Boechout localité dans la province belge d'Anvers
 Bouchout est un château de la commune de Meise.

Patronyme néerlandais
Localité en Belgique